BHC Overbos, een hockeyclub uit Beverwijk
SV Overbos, een voetbalclub uit Hoofddorp
Overbos (Hoofddorp), een woonwijk in Hoofddorp
Het Overbosch, een park of bosgebied in Voorhout, gemeente Teylingen
Overbosch (uitspanning), vroegere uitspanning bij de ingang van het Haagsche Bosch